A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 14-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a svájci Sandro Viletta nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

A lesiklás eredetileg helyi idő szerint 11 órakor kezdődött volna, de a melegebb időjárás és a versenyzők kérésére a kezdést egy órával előrébb hozták.

Eredmények 
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás

Összesítés

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon